На летних Олимпийских играх 1964 года олимпийские соревнования по дзюдо состоялись впервые в истории. Они проходили в специально для этой цели построенном спорткомплексе Ниппон Будокан. Соревнования проводились только среди мужчин, участники были разбиты на четыре категории.

Участники 
В соревнованиях приняло участие 72 спортсмена из 27 стран:
 Аргентина — 3
 Австралия — 4
 Австрия — 3
 Бразилия — 1
 Венесуэла — 1
 Вьетнам — 3
 Великобритания — 4
 Объединённая германская команда — 4
 Ирландия — 1
 Италия — 2
 Канада — 1
 Южная Корея — 4
 Коста-Рика — 2
 Малайзия — 1
 Мексика — 3
 Нидерланды — 4
 Панама — 1
 Португалия — 1
 СССР — 4
 США — 4
 Таиланд — 3
 Тайвань — 4
 Тунис — 1
 Филиппины — 4
 Франция — 4
 Швейцария — 1
 Япония — 4

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 База МОК 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Навигация 

Дзюдо на летних Олимпийских играх 1964
Международные соревнования по дзюдо в Японии